Towada ist der Name 

 einer japanischen Stadt, siehe Towada (Aomori)
 eines Vulkans auf Honshu, siehe Towada (Vulkan)
 eines Sees auf diesem Vulkan, siehe Towada-See